Бейссо () — населённый пункт сельского типа в западной части Уругвая, в департаменте Пайсанду.

География 
Расположен примерно в 110 км к востоку от административного центра департамента, города Пайсанду и в 20 км к востоку от города Гичон. Населённый пункт находится менее чем в 1 км от автомобильной дороги № 25 и от деревни Пиньера.

Население 
Население по данным на 2011 год составляет 399 человек.
 

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 Карта Бейссо 

Населённые пункты Уругвая